Park Ji-bin este un actor din Coreea de Sud. Este cunoscut in urma rolurilor din serialele: Secretele de la palat, în rolul lui Bi-dam, Boys Before Flowers - rolul fratelui mai mic al lui Jand-di și în Furtună la palat în rolul prințului moștenitor San.

Profil
Name: 박지빈 / Park Ji Bin
Profesie: Actor
Data nasterii: 1995-Mar-14
Semn astrologic: Pesti

Seriale
Queen Seon Duk (MBC, 2009)
Empress Chun Chu (KBS2, 2009)
Boys Before Flowers (KBS2, 2009)
Yi San (MBC, 2007)
My Man's Woman (SBS, 2007)
Golden Apple (KBS, 2005)
Perfect Love (SBS, 2003)

Filme
Ice Bar (2006)
Almost Love (2006)
Hello Brother (2004)
A Family (2004)

Premii
2007 MBC Drama Awards: Special Prize: Child Star
2005 KBS Drama Awards: Best Young Male preformance of the year.

Legături externe 
CYworld Personal Page
Profile (nate) 
HanCinema

Actori sud-coreeni
Oameni în viață